Ville morte est une expression qui peut désigner :
 une ville morte est une ville sans présence ou activité humaine :
 une ville fantôme,
 un état temporaire de la ville dû à une grève (politique) ou un problème sanitaire d'épidémie ou de risque environnemental (radiations nucléaires, explosion volcanique) ou de guerre ;
 Ville morte III est un tableau expressionniste d'Egon Schiele ;
 Ville morte est un film de Frixos Iliadis ;
 Ville morte, un mouvement politique africain.

Notes et références

Notes

Références